Штат Мексики Чьяпас разделён на 125 муниципалитетов.

Источники 

Муниципалитеты Чьяпаса
Списки:Мексика